Taxa kan avse:

 Biologiska taxa – plural för taxon, det allmänna begreppet för enheterna/avdelningarna inom biologisk systematik
 Taxa – ett pris för en tjänst, se avgift

Se även
 Taxning – ett luftfartygs rörelser av egen kraft på marken (vattnet) på en flygplats
 Tariff